Sölter ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Sölter (1889–1955), deutscher Politiker (SPD)
 Kai-Uwe Sölter (* 1974), deutscher Frisbeespieler
 Petra Sölter, Geburtsname von Petra Voge (* 1962), deutsche Skisportlerin 
 Ulf Sölter (* 1972), deutscher Museumsdirektor, Ethnologe und Kunsthistoriker
 Walter Sölter (1930–1988), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe
 Wilhelm Sölter (1901–?), deutscher Landrat 

Siehe auch:
 Söltjer